Комары-шипоножки, или толстоножки гребенчатые () — род двукрылых насекомых из семейства Bibionidae. Более 200 видов. Встречаются повсеместно.

Распространение 
Встречаются во всех частях света. Большинство видов известно в следующих регионах: Неотропика — 80 видов, Австралия и Океания — 41, Палеарктика — 36, Неарктика — 18, Афротропика — 15, Юго-Восточная Азия — 15.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые. Длина тела от 2 до 8 мм. Основная окраска чёрная и коричневая, иногда с контрастирующими частями, например рыжеватым дорзумом груди и светлыми ногами. От близких родов отличаются венцом шипиков на передних голенях и двумя поперечными рядами шипиков на спинной части груди. Личинки развиваются в почвенной среде среди корней растений или в гнилой древесине.

Систематика 
Известно более 200 видов. Род был впервые описан в 1803 году немецким энтомологом Иоганном Вильгельмом Майгеном. Род Dilophus считается монофилетическим и входит в кладу, включающую Bibio, Bibiodes и Bibionellus. Его взаимоотношения внутри семейства иллюстрируются кладограмой по схеме: Hesperinus + (Penthetria + (Plecia + (Dilophus + Bibionini))). В 2000 году Пинто и Аморим выделили род Dilophus в трибу Dilophini Pinto and Amorim 2000, а род Hesperinus в отдельное семейство Hesperinidae.

 Dilophus aberratus Hardy, 1982
 Dilophus acutidens Edwards, 1929
 Dilophus aegyptius Costa, 1878
 Dilophus alpinus Harrison, 1990
 Dilophus andalusiacus Strobl, 1900
 Dilophus anomalus (Hardy, 1942)
 Dilophus antarcticus (Walker, 1836)
 Dilophus antipedalis Wiedemann, 1818
 Dilophus aquilonia Hardy & Takahashi, 1960
 Dilophus arboreus Fitzgerald, 2004
 Dilophus arenarius Edwards, 1935
 Dilophus arizonaensis (Hardy, 1937)
 Dilophus ater (Philippi, 1865)
 Dilophus atrimas Edwards, 1914
 Dilophus atripennis Hardy, 1982
 Dilophus bakeri (Hardy, 1951)
 Dilophus balfouri Edwards, 1935
 Dilophus beckeri Hardy, 1948
 Dilophus bicolor Macquart, 1838
 Dilophus bicoloripes Edwards, 1938
 Dilophus bipunctatus Luo & Yang, 1988
 Dilophus bispinosus Lundstrom, 1913
 Dilophus borealis Skartveit, 1993
 Dilophus brazilensis (Hardy, 1948)
 Dilophus breviceps Loew, 1869
 Dilophus brevifemur Lundstrom, 1913
 Dilophus brevirostrum Hardy & Takahashi, 1960
 Dilophus buxtoni (Hardy, 1948)
 Dilophus calcaratus Edwards, 1930
 Dilophus cantrelli Hardy, 1982
 Dilophus capensis Edwards, 1925
 Dilophus carbonarius (Philippi, 1865)
 Dilophus castanipes (Bigot, 1888)
 Dilophus caurinus Mcatee, 1922
 Dilophus clavicornus Skartveit & Kaplan, 1996
 Dilophus collaris Guérin-Méneville, 1844
 Dilophus collessi Hardy, 1982
 Dilophus conformis Hardy, 1968
 Dilophus conspicuus Hardy, 1982
 Dilophus crassicornis Skartveit, 2009
 Dilophus crassicrus Lundstrom, 1913
 Dilophus crenulatus Hardy & Delfinado, 1969
 Dilophus crinitus (Hardy, 1951)
 Dilophus desistens Walker, 1861
 Dilophus dichromatus Hardy, 1968
 Dilophus dichrous Edwards, 1938
 Dilophus disagrus (Speiser, 1909)
 Dilophus discretus Hardy, 1982
 Dilophus distinguendus Edwards, 1935
 Dilophus dorsalis (Philippi, 1865)
 Dilophus dubius Elmo Hardy, 1982
 Dilophus edwardsi (Hardy, 1948)
 Dilophus elephas Edwards, 1935
 Dilophus emarginatus Mcatee, 1922
 Dilophus ephippium (Philippi, 1865)
 Dilophus erythraeus Bezzi, 1906
 Dilophus espeletiae Sturm, 1990
 Dilophus exiguus (Hardy, 1951)
 Dilophus febrilis (Linnaeus, 1758)
 Dilophus femoratus Meigen, 1804
 Dilophus flavicornis Edwards, 1938
 Dilophus flavicrus Hardy, 1982
 Dilophus flavifemur Edwards, 1930
 Dilophus flavihalter Edwards, 1930
 Dilophus flavistigma Edwards, 1935
 Dilophus flavitarsis Edwards, 1938
 Dilophus fulvicoxa Walker, 1848
 Dilophus fulvimacula (Walker, 1848)
 Dilophus fulviventris Hardy & Takahashi, 1960
 Dilophus fumipennis Harrison, 1990
 Dilophus fumosus Coquillett, 1904
 Dilophus gagatinus (Philippi, 1865)
 Dilophus giganteus Macquart, 1846
 Dilophus globosus (Hardy, 1942)
 Dilophus golbachi (Hardy, 1953)
 Dilophus gracilipes Edwards, 1930
 Dilophus gracilis Hardy, 1968
 Dilophus gratiosus Bigot, 1890
 Dilophus harrisoni Hardy, 1953
 Dilophus hiemalis Becker, 1908
 Dilophus hirsutus Hardy, 1965
 Dilophus hortulana (Linnaeus, 1758)
 Dilophus humeralis Zetterstedt, 1850
 Dilophus hummeli Duda, 1934
 Dilophus hyalipennis (Blanchard, 1852)
 Dilophus immaculipennis (Blanchard, 1852)
 Dilophus inconnexus (Hardy, 1961)
 Dilophus innubilus Hardy & Delfinado, 1969
 Dilophus insolitus Hutton, 1902
 Dilophus interruptus Edwards, 1930
 Dilophus jilinensis Yang & Luo, 1989
 Dilophus kagoshimaensis Okada, 1938
 Dilophus lateralis (Philippi, 1865)
 Dilophus lii Yang & Luo, 1987
 Dilophus lingens Loew, 1869
 Dilophus longiceps Loew, 1861
 Dilophus longipilosus Hardy, 1982
 Dilophus longirostris Macquart, 1850
 Dilophus lucidus (Hardy, 1948)
 Dilophus lucifer Schiner, 1868
 Dilophus luteicollis (Philippi, 1865)
 Dilophus luteus Edwards, 1930
 Dilophus macrorhinus Macquart, 1838
 Dilophus macrosiphonius Yang & Luo, 1989
 Dilophus maculatus Bellardi, 1859
 Dilophus maculipennis Blanchard, 1852
 Dilophus maghrebensis Haenni, 1981
 Dilophus martinovskyi Haenni & Bosak, 2007
 Dilophus matilei Waller, Nel & Menier, 2000
 Dilophus mcalpinei Hardy, 1982
 Dilophus megacanthus Edwards, 1938
 Dilophus melanarius Wulp, 1881
 Dilophus membranaceus Yang & Luo, 1989
 Dilophus microcerus Edwards, 1935
 Dilophus minimus (Hardy, 1942)
 Dilophus minor Strobl, 1900
 Dilophus minutus Bellardi, 1862
 Dilophus modicus Hardy, 1982
 Dilophus multispinosus (Hardy, 1951)
 Dilophus neglectus Haenni, 1982
 Dilophus neoinsolitus Harrison, 1990
 Dilophus niger (Hardy, 1937)
 Dilophus nigripes Blanchard, 1852
 Dilophus nigrivenatus Yang & Luo, 1989
 Dilophus nigriventris Meijere, 1913
 Dilophus nigrostigma Walker, 1848
 Dilophus novemmaculatus (de Villers, 1789)
 Dilophus nubilipennis Edwards, 1935
 Dilophus nuptus (Speiser, 1914)
 Dilophus obesulus Loew, 1869
 Dilophus obscuripennis Lundstrom, 1913
 Dilophus obscurus (Blanchard, 1852)
 Dilophus obsoletus (Hardy, 1951)
 Dilophus obtusus Edwards, 1932
 Dilophus occipitalis Coquillett, 1904
 Dilophus oceanus Haenni & Baez, 2001
 Dilophus orbatus (Say, 1823)
 Dilophus ornatus (Hardy, 1942)
 Dilophus palaeofebrilis Skartveit, 2009
 Dilophus palidipennis Philippi, 1865
 Dilophus pallens (Blanchard, 1852)
 Dilophus partitus Hardy, 1982
 Dilophus parvus Hardy, 1982
 Dilophus patagonicus Edwards, 1930
 Dilophus paucidens Hardy, 1962
 Dilophus paulseni Philippi, 1865
 Dilophus pectoralis Wiedemann, 1828
 Dilophus peruensis (Hardy, 1948)
 Dilophus philippii (Hardy, 1960)
 Dilophus pictilis Hardy & Delfinado, 1969
 Dilophus pictipes Skuse, 1889
 Dilophus pictus Schiner, 1868
 Dilophus piliferus Edwards, 1935
 Dilophus plagiospinae Yang & Luo, 1987
 Dilophus plaumanni Edwards, 1938
 Dilophus poikilospinalis Yang & Luo, 1988
 Dilophus proxilus Fitzgerald, 2004
 Dilophus proximus Mcatee, 1922
 Dilophus quadridens (Hardy, 1953)
 Dilophus quinquespinae (Hardy, 1961)
 Dilophus quintanus (Hardy, 1951)
 Dilophus rhynchops Coquillett, 1904
 Dilophus rubidus Edwards, 1926
 Dilophus rubiginosus Duda, 1930
 Dilophus rubricollis (Blanchard, 1852)
 Dilophus rubripes (Philippi, 1865)
 Dilophus rufipes Blanchard, 1852
 Dilophus sayi (Hardy, 1960)
 Dilophus scabricollis Edwards, 1929
 Dilophus sectus Mcatee, 1922
 Dilophus segnis Hutton, 1901
 Dilophus segregatus (Hardy, 1961)
 Dilophus serenus (Hardy, 1953)
 Dilophus serotinus Loew, 1861
 Dilophus serraticollis Walker, 1848
 Dilophus sexspinosus Hardy, 1982
 Dilophus similis Rondani, 1868
 Dilophus skusei Hardy, 1982
 Dilophus spinipes Say, 1823
 Dilophus splendens (Hardy, 1951)
 Dilophus stigmaterus Say, 1823
 Dilophus strigilatus Mcatee, 1922
 Dilophus stygius Say, 1832
 Dilophus suberythreus Edwards, 1914
 Dilophus sublacteatus Edwards, 1932
 Dilophus succineus Skartveit, 2009
 Dilophus surrufus Hardy, 1982
 Dilophus tapir Schiner, 1868
 Dilophus tenuis Wiedemann, 1818
 Dilophus tersus Hardy, 1982
 Dilophus testaceipes Blanchard, 1852
 Dilophus tetracanthus Edwards, 1930
 Dilophus tetrascolus Hardy, 1982
 Dilophus tibialistibialis Loew, 1870
 Dilophus tingi (Hardy, 1942)
 Dilophus transvestis Hardy, 1968
 Dilophus tricuspidatus Hardy, 1982
 Dilophus tridentatus Walker, 1848
 Dilophus trispinosus Edwards, 1929
 Dilophus trisulcatus Macquart, 1838
 Dilophus tuthilli Hardy, 1953
 Dilophus valdivianus Philippi, 1865
 Dilophus variceps Hardy, 1942
 Dilophus varipes Skuse, 1890
 Dilophus venulatus Johnson, 1919
 Dilophus vicarius (Hardy, 1948)
 Dilophus villosus Edwards, 1936
 Dilophus vittatus Philippi, 1865

Палеонтология 
Ископаемые представители известны из эоцена, олигоцена и миоцена, в том числе из балтииского и доминиканского янтарей.
 Dilophus andrewrossi
 Dilophus campbelli
 Dilophus crassicornis
 Dilophus idanos
 Dilophus krantzii
 Dilophus luteipennis
 Dilophus magnus
 Dilophus matilei
 Dilophus palaeofebrilis
 Dilophus pinguis
 Dilophus priscus
 Dilophus pumilio
 Dilophus succineus

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Толстоножки
Роды двукрылых